Курячий заказник:

 Курячий заказник — ботанічний заказник в Свердловському районі Луганської області
 Курячий заказник — гідрологічний заказник в Звенигородському районі Черкаської області